EU, ÉU ou Eu peut faire référence à :
 Eu, une commune française de la Seine-Maritime ;
 l'Union européenne, en anglais European Union (dont le code Internet de premier niveau est .eu)
 les États-Unis
 les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France
 la Esquerra Unida, la section valencienne de la coalition politique de gauche Izquierda Unida (IU)
 les eaux usées ;
 la langue basque (euskara en basque), selon le code ISO 639-1 ;
 l'Europium, symbolisé Eu dans la classification périodique des éléments.
 Eu et Eû, digrammes de l'alphabet latin.